ASE — аббревиатура.
 ASE (Agence spatiale européenne) — Европейское космическое агентство.
 ASE (Aero Services Executive) — французская авиационная компания.
 ASE (Amman Stock Exchange) — фондовая биржа в Иордании. 
ASE (Atomstroyexport) — управляющая компания инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
 ASE (Athens Stock Exchange) — фондовая биржа в Афинах, Греция.
 ASE — система управления базами данных SAP Adaptive Server Enterprise.